Olsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jerry Olsen
 John S. Olsen